Тень — многозначный термин.
 Тень — участок поверхности или область пространства, менее ярко освещённые по сравнению с прочими, скрытые от прямых лучей света.
 Тень Земли — тень, которую планета Земля отбрасывает через свою атмосферу в космическое пространство.
 Тень — то же, что призрак (например, Тень отца Гамлета).
 Тень — символ в искусстве.
 Тень — архетип в психологии, описанный Карлом Юнгом.
 Тень числа — термин нестандартного анализа.
 Дождевая тень — регион с относительно низким количеством осадков по сравнению с окружающей местностью.

В культуре 
 «Тень» — рассказ Эдгара Аллана По (1835).
 «» — сказка Ханса Кристиана Андерсена (1847).
 «Тень» — пьеса Евгения Шварца по мотивам сказки Андерсена (1940).
 «Тень» — театр кукол, основанный в Москве в 1988 году.
 Тень — персонаж, главный герой журнала The Shadow.

В кинематографе 
 «Тень» (1940) — киносериал Джеймса Хорна по мотивам комиксов о Тени (США).
 «Тень» (1956) — фильм Ежи Кавалеровича по рассказам Александра Сцибор-Рыльского (Польша).
 «Тень» (1971) — фильм Надежды Кошеверовой по пьесе Евгения Шварца (СССР).
 «Тень» (1982) — фильм Жан-Клода Бриссо (Франция).
 «Тень, или Может быть, всё обойдётся» (1991) — музыкальный фильм Михаила Козакова по пьесе Евгения Шварца (СССР).
 «Тень» (1991) — фильм Клода Горетта (Швейцария).
 «Тень» (1994) — фантастический фильм Рассела Малкэхи (США).
 «Тень» (2018) — криминальный боевик Светланы Басковой (Россия-Франция)
 «Тень» (2018) — исторический боевик режиссёра Чжана Имоу (Китай)

Другое 
 «Тень» — украинское спецподразделение, существовавшее в 1996—2014 годах.

См. также 

 
 Светотень
 The Shadow — «журнал одного героя», издававшийся в США в 1931—1949 годах.
 The Shadows — британская рок-группа, образованная в 1958 году.